Eschiva di Ibelin (1160-1196) – Regina di Cipro
Eschiva di Ibelin (1253-1312) – Signora di Beirut 
Eschiva di Ibelin – figlia del nobile Guido d'Ibelin (1215-1255)